Pólka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Pólka, village de la voïvodie de Łódź ;
 Pólka, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Pólka, village de la voïvodie de Poméranie.